Komppa ist der Familienname von
 Gustaf Komppa (1867–1949), finnischer Chemiker
 Keijo Komppa (1928–2009), finnischer Schauspieler und Theaterregisseur

Komppa steht für:
 (1406) Komppa, ein nach Gustaf Komppa benannter Asteroid

Siehe auch:
 Kompa